Pend Oreille – altra denominazione del fiume Pend d'Oreille
 Lago Pend Oreille – lago degli Stati Uniti d'America, nell'Idaho